wądół – forma ukształtowania terenu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wądół – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Wądół – część miasta Lipiany w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

Potoki w Polsce 
 Wądół – potok, dopływ Białej Lądeckiej
 Wądół – potok, dopływ Bobru

Jeziora w Polsce 
 nieoficjalna nazwa Jeziora Lipiańskiego